

Cinema 
 Temple – film del 2017 diretto da Michael Barrett
 Temple – serie televisiva britannica del 2019 con protagonista Mark Strong

Geografia 
 Canada
 Monte Temple – montagna dell'Alberta

 Regno Unito
 Temple – area di Londra, nella zona di Temple church
 Temple – località del Midlothian

 Stati Uniti d'America
 Temple – città situata tra la Contea di Carroll e la Contea di Haralson, Georgia
 Temple – città della Contea di Franklin, Maine
 Temple – città della Contea di Hillsborough, New Hampshire
 Temple – città della Contea di Cotton, Oklahoma
 Temple – census-designated place della Contea di Berks, Pennsylvania
 Temple – città della Contea di Bell, Texas

Letteratura 
 Tempio (Temple) – romanzo di Matthew Reilly del 1999

Musica 
 Temple – singolo dei Tonight Alive del 2018

Onomastica 
 Temple – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Persone 
 Julien Temple - regista britannico
 Juno Temple - attrice britannica
 Lew Temple - attore statunitense
 Shirley Temple – attrice statunitense

Altro 
 Temple – stazione della Metropolitana di Londra
 Temple – stazione della Metropolitana di Parigi
 Temple University – università di Philadelphia

Pagine correlate 
 Le Temple
 Richard Temple